Eustenogaster är ett släkte av getingar. Eustenogaster ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Getingar
Eustenogaster